San Diego (galió), vaixell espanyol enfonsat el 1600, 
 Toponímia:
 San Diego, ciutat a l'extrem sud-oest de l'estat de Califòrnia
 Comtat de San Diego, comtat localitzat en el sud-oest de l'estat de Califòrnia
 San Diego (Madrid), barri del districte de Puente de Vallecas a la vila de Madrid
 San Diego Sports Arena, pavelló esportiu
 Organitzacions:
 San Diego Chargers, equip de futbol americà de la ciutat de San Diego, Califòrnia
 San Diego Clippers, equip de bàsquet estatunidenc
 San Diego Padres, club de beisbol estatunidenc de la ciutat de San Diego 
 San Diego Rockets, equip de bàsquet estatunidenc
 San Diego Sockers, equip de futbol professional de la ciutat de San Diego 
 Rockstar San Diego, estudi de desenvolupament de videojocs de Rockstar Games